MXQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mitchell River (Australia)
 mxq – codice ISO 639-3 della lingua mixe di Juquila